O’Hearn ist der Familienname folgender Personen:

 Mike O’Hearn (* 1969), US-amerikanischer Bodybuilder, Schauspieler und Model
 Patrick O’Hearn (* 1954), US-amerikanischer Multi-Instrumentalist, Komponist und Musiker
 Peter W. O’Hearn (* 1963), kanadischer Informatiker